Osoby o nazwisku Milner:
 Alfred Milner, 1. wicehrabia Milner – brytyjski arystokrata, polityk i administrator kolonialny
 James Milner – angielski piłkarz
 Jurij Milner – rosyjski biznesmen
 Kazimierz Milner – polski polityk, działacz związkowy, poseł na Sejm
 Ralph Milner – błogosławiony Kościoła katolickiego
 Robin Milner – brytyjski informatyk
 Thomas Milner Gibson – brytyjski polityk, minister

Miejscowości:
 Milner – miasto w stanie Georgia

Zobacz też:
 Milner Ayala – paragwajski piłkarz